Скинхеды против расовых предрассудков (, шарпы, шарпеи) — молодёжная субкультура, представляющая объединение скинхедов, противостоящих националистам, национал-социалистам, расистам, особенно если они считают себя скинхедами. Движение S.H.A.R.P отказывается от любых политических взглядов, в том числе и левых взглядов красных скинхедов.

История 

Создано в Нью-Йорке в 1987 году Маркусом Пачеко, как доказательство того, что субкультура скинхедов не основана на расизме и политическом экстремизме. Первоначальная деятельность организации была мирной - выступление на телевидении, раздача листовок и т. д. Движение прославилось благодаря выступлению её лидеров (Маркусу, Брюсу Клайку, Трою, Аро, Лин) на ток-шоу "Люди Говорят: Скинхеды против нацистов" (1988 год). Но вскоре члены S.H.A.R.P стали создавать свои собственные автономные боевые отряды, неудовлетворённые ненасильственностью базовых идей S.H.A.R.P. Они считали, что кулаки – это лучший ответ бонхедам.
Зимой 1989, первоначальная организация распалась. Тому виной было несколько причин: к этому были причастны внутренние разногласия, но главной причиной было резкое сокращение White-Power активности в Нью-Йорке (и тут была явная заслуга шарпов).
Идеи S.H.A.R.P. не умерли, они пришлись многим по душе, и группировки шарп-скинов начали появляться по всему миру.
В Европу движение привез Роди Морено (Roddy Moreno) вокалист Английской Oi!-банды из Кардиффа «The Oppressed».

S.H.A.R.P создали логотип на основе значка звукозаписывающего лейбла Trojan Records, которая выпускала ямайскую музыку (регги и ска). Лозунгом выбрали выражение "Love music, hate racism" (хотя у каждой группы имеются свои собственные лозунги).

S.H.A.R.P движение в России и СНГ 

S.H.A.R.P движение в России, СНГ и Прибалтике, в отличие от Европы и Америки, развивается быстрыми темпами, так как неонацистские взгляды очень популярны в этом регионе. Шарпы в СНГ, в большинстве своём, сторонники "прямого действия", т. е. они предпочитают действовать на улицах (в живую), а не в интернете. Это может быть как закрашивание свастики, так и мордобой после очередного концерта.

Шарпы держатся в небольших группах, и почти все они действуют автономно друг от друга. Собираются вместе, разве что только перед концертами. Слушают шарпы музыку жанров Oi! и регги, предпочитают группы "Choix", "Ничего Хорошего", "Noizy Boys" и другие. Из зарубежной музыки выбор падает на такие знаменитые группы как Los Fastidios, Talco.

Некоторые шарпы состоят в F.A.R.P (Football Against Racial Prejudices), хотя в основном там состоят раши. Болеют, в основном, за Минский Партизан, Арсенал Киев и немецкий Санкт-Паули (Гамбург), испанский Тенерифе, а также за Мюнхенскую Баварию.

S.H.A.R.P движение в документальных фильмах 
 Позиция Скинхедов
 Антифа: Охотники за бонхедами
 Русские скинхеды-антирасисты

См. также 
 RASH
 Антифа
 Панк
 Моды
 Руд-бои
 Тедди-бои
 Футбольные хулиганы
 Антифашизм
 Антирасизм
 Антифа в России

Скинхеды
Антифашистские движения и организации